Ectot (variantes Ecquetot, Hectot) est le nom ou une partie du nom d'une quinzaine de communes ou lieux-dits de Normandie (norrois eski « frênes » et topt « domaine »). Il est notamment porté par :

Ectot- 
Ectot-l'Auber, une commune de la Seine-Maritime
Ectot-les-Baons, une commune de la Seine-Maritime
Ectot, hameau à Montreuil-l'Argillé, commune de l'Eure
Ectot, lieu-dit à Gonfreville-l'Orcher, commune de la Seine-Maritime
Ectot, lieu-dit à Notre-Dame-de-Bliquetuit, commune de la Seine-Maritime

Variantes 
Ecquetot, une commune de l'Eure

Voir aussi 
Saint-Germain-d'Ectot, une commune du Calvados
La Haye-d'Ectot, une commune de la Manche
La ferme d'Hectot, un domaine rural à Picauville (Manche)
Hectot, écart de Saint-Pierre-de-Varengeville (Seine-Maritime)

Toponymie normande